Werner Haim (ur. 21 lutego 1968 w Hall in Tirol) – austriacki skoczek narciarski, który występował w latach 1984–1995. Mistrz świata juniorów z 1985, zdobywca Pucharu Europy 1987/1988, medalista mistrzostw Austrii.

Przebieg kariery 
Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonach 1989/1990 i 1991/1992, w których zajął 9. miejsce w klasyfikacji generalnej skoków narciarskich. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata w lotach narciarskich osiągnął w sezonie 1992/1993, w którym zajął 4. miejsce w klasyfikacji klasyfikacji lotów narciarskich. W całej swojej karierze sześć razy stał na podium po konkursach Pucharu Świata, w tym raz na najwyższym.

Brał również udział w konkursach skoków narciarskich na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Lahti (1989) oraz w konkursach lotów narciarskich na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Vikersund (1990), Harrachovie (1992) oraz w Planicy (1994). Zwyciężył w Turnieju Schwarzwaldzkim w 1992.

Najbardziej udane dla niego były zawody drużynowe na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w 1989 w Lahti, na których Austriacy (Andreas Felder, Werner Haim, Ernst Vettori, Franz Neuländtner) zajęli 6. miejsce na dużej skoczni oraz zawody indywidualne na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w 1990 w Vikersund, na których zajął 7. miejsce.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1987/1988: 50.
 sezon 1988/1989: 23.
 sezon 1989/1990: 9.
 sezon 1990/1991: 13.
 sezon 1991/1992: 22.
 sezon 1992/1993: 9.
 sezon 1993/1994: 40.
 sezon 1994/1995: 46.

Miejsca na podium chronologicznie 
 Sapporo (JPN) – 17 grudnia 1989 (2. miejsce)
 Liberec (TCH) – 14 stycznia 1990 (1. miejsce)
 Örnsköldsvik (SWE) – 7 marca 1990 (2. miejsce)
 Lahti (FIN) – 2 marca 1991 (3. miejsce)
 Sapporo (JPN) – 15 grudnia 1991 (3. miejsce)
 Tauplitz/Bad Mitterndorf (AUT) – 30 stycznia 1993 (2. miejsce)

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: 5.
 sezon 1991/1992: 15.
 sezon 1992/1993: 4.
 sezon 1993/1994: 16.

Mistrzostwa świata w skokach narciarskich 
 Indywidualnie
 1989 Lahti (FIN) – 33. miejsce (duża skocznia), 38. miejsce (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1989 Lahti (FIN) – 6. miejsce (duża skocznia)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1990 Vikersund (NOR) – 7. miejsce
 1992 Harrachov (TCH) – 36. miejsce
 1994 Planica (SLO) – 16. miejsce

Przypisy

Bibliografia 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1968